Cauterize ist der Name

 eines Albums der Band Tremonti, siehe Cauterize (Album)
 eine kanadische Band, siehe Cauterize (Band)